Le palais Ahmed Bey est un palais historique à Constantine, en Algérie. Le palais est considéré comme l'un des principaux sites touristiques de la ville.

Histoire 
Le palais est commandé par Ahmed Bey. Les travaux débutent en 1825, le palais est achevé en 1835, deux ans avant la chute de Constantine sous l'occupation française.

Ahmed Bey occupe le palais en 1835, sa jouissance de ce palais est de courte durée. Deux ans après son emménagement, les Français le chasse et transforme le palais en quartier général de l'armée.

Description 
Le palais est composé de trois suites et d'un jardin. Les suites sont reliées par un  couloir, avec des arcs soutenus par 266 colonnes en marbre. Il y a aussi trois cours et deux fontaines en marbre. Les plafonds sont également carrelés de marbre. Il y a 540 portes en bois de cèdre, inscrites et gravées de différentes sculptures et décorations. Plus de 2000 mètres carrés de murs de palais ont été décorés de peintures représentant les voyages d'Ahmed Bey à Alexandrie, Tripoli, Istanbul, au Caire et au Hejaz en 1818 et 1819 en plus d'autres voyages avant et après son règne en tant que Bey de Constantine.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Constantine
 Liste des palais en Algérie
 Beylik de l'Est

Palais en Algérie
Monument en Algérie
Constantine